Yŏmju kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Yŏmju-ŭp, ort, Norra P'yŏngan, 
 Yŏmju-gun, kommun, Norra P'yŏngan, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar